L56 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Enchantress (L56), un sloop de la Royal Navy ;
 HMS Holcombe (L56), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS L56, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres